See You in Hell pode se referir a dois álbuns musicais de heavy metal:

 See You in Hell (álbum de Crossfire), lançado em 1983
 See You in Hell (álbum de Grim Reaper), lançado em 1984.